Les  sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Fabii. Ils occupent des magistratures du 
 , personnage éponyme de la branche, peintre ( en latin) en  ;
 Caius Fabius Pictor, fils du précédent, consul en  ;
 Quintus Fabius Pictor, petit-fils du précédent, préteur en  et historien romain de la fin du 
 Numerius Fabius Pictor, frère de l'avant-précédent, consul en  ;
 Ser. Fabius Pictor, écrivain romain, parfois confondu avec le précédent.
Fabius Pictor l'écrivain, qui écrit en grec, est considéré comme le plus ancien historien de l'histoire romaine. Il ne reste de son œuvre que quelques lambeaux connus par des citations. Il aurait notamment, dès le , estimé le premier la date de la création de Rome en l'an  Cette date sera revue au  par Polybe à hauteur de 751, puis fixée définitivement par Varron au  sous Auguste à 753, date officiellement retenue par la suite à Rome.